«En ami» () — 15-й эпизод 7-го сезона сериала «Секретные материалы». Премьера состоялась 19 марта 2000 года на телеканале FOX. Эпизод позволяет более подробно раскрыть так называемую «мифологию сериала», заданную в пилотной серии. Режиссёр — Роб Боумен, автор сценария — Уильям Брюс Дэвис, приглашённые актёры — Митч Пиледжи, Уильям Брюс Дэвис, Майкл Шэймус Уайлс, Том Брэйдвуд, Дин Хэглунд, Брюс Харвуд и Луиз Латэм.

Название эпизода представляет собой непереводимую игру слов: по-французски en ami означает как друг, по-дружески, по-английски созвучно enemy — враг.

В США серия получила рейтинг домохозяйств Нильсена, равный 7,5, который означает, что в день выхода серию посмотрели 11,99 миллиона человек.

Главные герои серии — Фокс Малдер (Дэвид Духовны) и Дана Скалли (Джиллиан Андерсон), агенты ФБР, расследующие сложно поддающиеся научному объяснению преступления, называемые Секретными материалами.

Сюжет 
Скалли заинтригована историей внезапно излечившегося от рака мальчика, чьи родители не приемлют врачебного вмешательства по религиозным причинам. Причины оказываются чисто научными, и Скалли, стремясь узнать ответы, соглашается на путешествие с Курильщиком за лекарством от всех болезней.

Примечания

Литература 
 
 
 

Серии «Секретных материалов»